Apherusa är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Walker 1891. Apherusa ingår i familjen Calliopiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Apherusa